ППВ — аббревиатура:
 пннг
 присоединенные плоские волны  
 жд. пункт подготовки вагонов под погрузку
  жд. Правила пользования вагонами в международном железнодорожном пассажирском и грузовом сообщении
 жд. Планово-предупредительная выправка
 Партия православного возрождения
 передовой ветеринарный пункт
 периодическая декларация после выпуска
 посадочная площадка вертолётов
 пресс-подборщик с верхней подачей сена
 простой процентный вексель
 марка провода ППВ
 Подводная привязная видеосистема 
 Памятники письменности Востока
 Привод пружинный выносной
Предельная полевая влагоемкость

Примечания